Вревский — русская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Вревский, Александр Борисович (1834—1910) — генерал от инфантерии, член Военного Совета Российской империи.
 Вревский, Борис Александрович (1805—1888) — псковский помещик, барон, муж Евпраксии Вревской.
 Вревский, Ипполит Александрович (1814—1858) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны.
 Вревский, Михаил Степанович (1871—1929) — советский физикохимик.
 Вревский, Павел Александрович (1809—1855) — генерал-майор, участник Крымской войны.
 Вревский, Павел Александрович (1856—1917) — Плоцкий и Варшавский вице-губернатор.

Топоним 
 Вревский  — название до 1963 года посёлка городского типа Алмазар в Чиназском районе Ташкентской области Узбекистана.
 Вревский  — прежнее название села Вревское в Кочубеевском районе Ставропольского края России.

См. также 
 Вревские
 Вревская